Medulla (banda)
Medulla (Flórida)
Medulla oblongata
Medúlla

Ver também
 Medula
Desambiguação
Desambiguações de topônimos